Världscupen i snowboard 2011/2012 är en tävling som anordnas av FIS. Världscupen inleddes den 13 oktober 2011 i Landgraaf, Nederländerna och kommer att avslutas den 17 mars 2012 i Valmalenco, Italien.

Tävlingsprogram

Externa länkar 
FIS snowboard kalender

Snowboard
Världscupen i snowboard
Snowboardsäsongen 2011/2012